Czułość i kłamstwa – polska wersja szwedzkiej telenoweli "Vita Lögner". Serial (liczący 150 odcinków) był emitowany w latach 1999–2000 początkowo w telewizji Wizja Jeden, a później kontynuowany w telewizji TV4. Został zakończony z powodu niskiej oglądalności. Serial zakończył się cliffhangerem.

Fabuła 
Akcja serialu rozgrywa się głównie w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej, gdzieś z dala od centrum Warszawy. Andrzej Konopko jest chirurgiem, ma żonę i dwoje dzieci. Tymczasem od 20 lat prowadzi podwójne życie, o czym nikt nie wie. Z poprzedniego związku ma dorosłego syna Jakuba, a jego była żona jest malarką – Andrzej często ich odwiedza. Żona Andrzeja, Alicja jest właścicielką apteki. Mają dwoje dzieci: syna Macieja (który pragnie zostać muzykiem zawodowym, co jest źródłem konfliktów z ojcem, który chciałby, żeby Maciej poszedł w jego ślady i został lekarzem) oraz córkę Annę (która skończyła studia medyczne i pracuje jako stażystka w szpitalu). Ewa Miśkiewicz jest zastępczynią Konopki. Ma męża i adoptowanego syna, Łukasza. Jacek Miśkiewicz, mąż Ewy jest właścicielem Pubu No.21 w Warszawie.

Obsada 
 Mirosław Krawczyk – Andrzej Konopko
 Anna Chitro-Bergman – Alicja Konopko
 Maciej Małysa – Maciej Konopko
 Aleksandra Nieśpielak – Anna Konopko
 Maria Gładkowska – Ewa Miśkiewicz
 Tomasz Tomaszewski – Jacek Miśkiewicz
 Arkadiusz Nalej – Łukasz Miśkiewicz
 Hubert Zduniak – dr Michał Gieriatowicz
 Waldemar Błaszczyk – Feliks Matuszewski
 Beata Kuroczycka – Paulina Sypniewska
 Cezary Morawski – Filip Kosecki, chirurg
 Paulina Tomborowska – Iwona, pielęgniarka
 Paweł Deląg – Rafał Szymczak
 Małgorzata Niemen – Maja Korpalska, malarka
 Monika Stefaniak – Olga Matysiak
 Wojciech Magnuski – dystrybutor
 Sambor Czarnota – Jakub Korpalski, syn Mai
 Andrzej Brzeski − Jerzy Bogucki, dyrektor Kliniki Chirurgii Urazowej
 Jerzy Braszka − prezes Hurtowni Farmaceutycznej "Pharm-Arena"
 Marta Dąbrowa – Martyna Serafinska

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy w reżyserii Jarosława Żamojdy
Filmy w reżyserii Macieja Dejczera
Filmy w reżyserii Macieja Dutkiewicza
Filmy w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz
Polskie telewizyjne opery mydlane
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Seriale telewizyjne zakończone w 2000